В Португалии отмечаются следующие праздники:
 Новый год — 1 января;
 Карнавальный вторник — февраль/март, день накануне Пепельной Среды, первого дня Великого Поста;
 Великая Пятница — март/апрель, пятница на Страстной Неделе;
 День Свободы — 25 апреля, годовщина революции 1974 года;
 День труда — 1 мая;
 Праздник тела Христова — май/июнь, девятый четверг после Пасхи;
 День Португалии, или День Камоэнса, Португалии и португальских сообществ () — 10 июня;
 Праздник Успения Богородицы — 15 августа;
 День Республики — 5 октября, годовщина провозглашения в 1910 году Республики Португалия;
 День Всех Святых — 1 ноября;
 День Независимости — 1 декабря, годовщина провозглашения независимости Португалии от Испании в 1640 году;
 Праздник Непорочного Зачатия — 8 декабря;
 Рождество — 25 декабря.

Помимо общенациональных, каждый регион Португалии имеет свои местные праздники.

Примечания 

Списки:Португалия

Португалия